La République des enfants, film franco-portugais réalisé par Flora Gomes, sorti en 2010 ;
 La République des enfants, téléfilm français réalisé par Jacques Fansten et diffusé en 2010.

Voir aussi 
 République des enfants, orphelinat fondé par Janusz Korczak.